Натуральне число 709
 709 рік до нашої ери
 709 рік нашої ери — рік григоріанського календаря у історичній осі років;
 Dhofar 709 — метеорит-хондрит;
 IBM 709
 IC 709 — галактика у сузір'ї Велика Ведмедиця;
 NGC 709 — галактика типу S0 у сузір'ї Андромеда.